Horseshoe Bend (Arizona), meandre en forma de ferradura del riu Colorado situat a prop de la ciutat de Page, Arizona
 Horseshoe Bend (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho
 Batalla de Horseshoe Bend, enfrontament ocorregut al centre d'Alabama durant la Guerra de 1812 
 Parc Militar Nacional de Horseshoe Bend, lloc d'una batalla ferotge del mateix nom al centre-est d'Alabama (Estats Units) administrat pel Servei de Parcs Nacionals